Темплин — фамилия и топоним.

 Темплин — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Темплин — недействующий военный аэродром, расположенный в 10 км южнее города Темплин.
 Темплин, Жан (1928—1980) — французский футболист.